Selwa bezeichnet:
 Selwa, Stadt in der Republik Belarus, Hrodsenskaja Woblasz
 Rajon Selwa, Verwaltungseinheit in der Republik Belarus, Hrodsenskaja Woblasz
 Selwa (Olsztynek), Dorf in Polen, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sellwa, 1938 bis 1945 Sellwen, Kreis Osterode in Ostpreußen